Grancey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Grancey-sur-Ource, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Grancey-le-Château-Neuvelle, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,